Георгий Эквтимеевич Мурванидзе (, ) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии (1919—1921). Глава города Озургети.

Биография 

Родился в крестьянской семье. Окончил шесть классов гражданской школы в Поти. С 1902 года состоял членом РСДРП, работал в меньшевистской фракции. К 1905 году он был окружным руководителем комитета РСДРП в Гурии.

С 1906 года жил и работал в Баку. В 1907 году арестован и в 1909 году приговорён к пожизненной ссылке в Сибирь. Работал в кооперативе.

После февральской революции 1917 года избран комиссаром Байкальской железной дороги. В 1918 году вернулся в Грузию. Был членом Национального совета Грузии и подписал Акт о независимости Грузии. Летом 1918 года избран мэром Озургети. 12 марта 1919 года — членом Учредительного собрания Грузии.

Остался в Грузии после её советизации в 1921 году и включился в движение сопротивления. Арестован 5 июня 1921 года Озургетским ЧК за руководство антиправительственной демонстрацией 26 мая. 23 июня его отправили в Кутаиси с группой задержанных, где он был приговорён к трём месяцам лишения свободы. Освобождён 17 ноября. Дальнейшая судьба неизвестна.

Литература 
ხვადაგიანი ი. «საქართველოს დამფუძნებელი კრება 1919» გვ. 306— საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია. თბილისი, 2016 ISBN 978-9941-0-9318-0

Примечания

Ссылки 
გიორგი მურვანიძე

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918—1921)

Родившиеся в Ланчхутском районе
Члены Учредительного собрания Грузии
Мэры Озургети
Меньшевики